Madryt (wspólnota autonomiczna) składa się ze 179 miejscowości:

Wspólnota autonomiczna Madrytu